О́льга Андриа́нова: Андрианова, Ольга Александровна (1952—2022) — российский тренер по кёрлингу.
 Андрианова, Ольга Викторовна (род. 1949) — советская метательница диска, тренер.